Porto Frailis è una spiaggia situata nel territorio comunale di Tortolì nella provincia di Nuoro in Sardegna.

Descrizione 

La spiaggia di Porto Frailis è una caletta a sud di Capo Bellavista. Una piccola oasi sabbiosa, incastonata nel tratto di costa che separa la frazione di Arbatax, sede del porto di Tortolì, dalle bianche spiagge del litorale di San Gemiliano.

Riconoscimenti 
Nel triennio 2016 - 2019 ha ottenuto il riconoscimento della Bandiera blu della Fee (Foundation for environmental education).

Note

Tortolì